Preusmjeri Nacrt:Luigi Crisai-Križaj